Филип Алио () е френски автомобилен състезател, пилот от Формула 1 от 1984 до 1990 г. и от 1993 до 1994 г. .

Има 116 старта във Формула 1. Състезавал се е за тимовете на РАМ, Ларус и Лижие.

Ранна кариера 

Преди кариерата си във Формула 1 той се състезава през 1976 и 1977 г. във Формула Рено и печели шампионата през 1978 г. в отбора на Би Пи. С този отбор той също печели шампионата на Франция във Формула Рено и продължава във Френската Формула 3. Той завършва трети в първото си състезание и се премества в Европейското първенство във Формула 3 през 1980 г. До 1983 г. преминава във Формула 2, но попада в заглавията през същата година, когато завършва трети в 24 часа на Льо Ман с Майкъл и Марио Андрети.

Формула 1
През 1984 г. Алиът се присъединява към екипа на RAM Racing, но не се радва на успех. След като Жак-Анри Лафит е контузен на Гран При на Великобритания през 1986 г. , Алиът заема мястото му в екипа на Лижие, където показа по-добри резултати. Той се премества в Ларус през 1987 г., но се завръща в Лижие през 1990 г. Това води до тежки критики от членове на отбора, други пилоти и дори спортни коментатори, като Джеймс Хънт, който нарича Алиът „един от най-лошите пилоти от Гран При, карал някога кола за Гран При“. Той има рекорд за най-много стартове на състезания без завършване на водеща обиколка.

Резултати от Формула 1

Източници 

Френски пилоти от Формула 1
Хора от Център-Вал дьо Лоар